

Geografia 
 Austria
 Ach – rzeka, dopływ Innu
 Ach – rzeka, dopływ Singoldu

 Niemcy
 Ach – rzeka, dopływ Blau

Inne 
 ach – byt duchowy w mitologii starożytnego Egiptu
 ACh − acetylocholina
 Advanced Combat Helmet – hełm United States Army

Zobacz też 

 Aach